Die Abkürzung VFE steht für:
 Vorfälligkeitsentschädigung (Entgelt bei Kreditvertragsauflösungen)
 Velocity Flaps Extended, siehe Abkürzungen/Luftfahrt
 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, siehe Lagebericht

VFE